gromada Trzciana (powiat bocheński)
 gromada Trzciana (powiat krośnieński)
 gromada Trzciana (powiat mielecki)
 gromada Trzciana (powiat rzeszowski)